Rita gogra  — вид пресноводных рыб семейства косатковых, обитающий в Индии.

Встречаются в реках плоскогорья Декан вплоть до бассейна реки Кришна. Населяет крупные реки.

Длина тела до 26 см. Является объектом коммерческого рыболовства.

Примечания 

Животные, описанные в 1839 году
Косатковые
Рыбы Азии